Fenris (mitologia skandynawska)
 Fenris (program)